Pöch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Pöch (1816–1846), böhmischer Botaniker
 Franz Josef Pöch (1857–1919), österreichischer Montanist
 Georg Pöch (1895–1970), österreichischer Arzt und Euthanasiebeteiligter
 Hella Pöch (1893–1976), österreichische Anthropologin
 Rudolf Pöch (1870–1921), österreichischer Ethnograph und Anthropologe